«Еллі» - ім'я кількох кораблів ВМС Греції названих на честь перемоги грецького флоту у битві при Еллі 1912 року (поблизу мису Геллес, грецькою: Ακρωτήριο της Έλλη):

 «Еллі» (1912)  - викуплений Грецією останній крейсер типу «Чао Хо», за який відмовився платити Китай після Сінхайської революції. Потоплений на стоянці у мирний час поблизу острова Тінос італійською субмариною 15 серпня 1940 року. 

 «Еллі» ІІ- Колишній італійський легкий крейсер типу «Дука д'Аоста», переданий Греції у компенсацію за потоплення першого корабля з цим ім'ям. Виведений зі складу флоту 1965 року, утилізований 1973 року.
 «Еллі» (F450) - головний фрегат однойменного типу, побудований у Нідерландах, на службі ВМС Греції з 1981 по нині. 

Назви військових кораблів Греції
Багатозначні терміни